Рехиль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 32,46 км². Население — 616 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

История 
Город основан в 1563 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Errezil
 Régil en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа